Шампањ може да се односи на:

 Шампањ (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Шампањ (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Шампањ (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Шампањ (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шампањ“